Монтуири () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пла-де-Мальорка. Занимает площадь 41,09 км². Население — 2.817 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Página web del Museo Arqueológico de Son Fornés
 Video de Montuiri

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка